Jean-Claude Lasserre (né en 1938), un joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Claude Lasserre (1939-2002), un historien de l'art.